Николай Петров може да се отнася за:

 Николай Петров (1943 – 2011) – руски пианист;
 Николай Петров (1872 – 1941) – руски художник;
 Николай Петров (1834 – 1876) – руски художник;
 Николай Петров (р. 1959) – български военен лекар, преподавател;
 Николай Петров (р. 1988) – български футболист;
 Николай Петров – български лекоатлет;
 Николай Петров – български оперен певец и озвучаващ актьор

Вижте също 
 Петров.